lex може да се отнася за:

 Lex, римски закон
 Lex, софтуер